Clarence Gilyard – attore statunitense
 Kevin Gilyard, noto come Kevin Gates – rapper, cantante e imprenditore statunitense
 Mardy Gilyard – giocatore di football americano statunitense